Aki puede hacer referencia a:

Lugares 
 Aki, una ciudad japonesa.
 Aki, una ciudad japonesa.
 La antigua provincia de Aki, en Japón.

Personas 
 Aki Kaurismäki (1957-), un director finlandés de cine.
 Akinori Iwamura (1979-), jugador japonés de béisbol, conocido como Aki.
 Angela Aki (1977-), cantautora japonesa.
 AKI, una cantante japonesa, antiguo miembro de I've Sound.

Otros 
 Akí, fruta comestible;
El Aki, segundo y último acorazado de la Clase Satsuma.
 Aki, uno de los cráteres de Marte.
 Akí, cadena de bricolaje perteneciente a Leroy Merlin.
 Akí, marca blanca de Corporación Favorita.

it:Distretto di Aki
ja:安芸郡
ko:아키 군
zh:安藝郡